Gunung Batur, vulkaan op Bali
Danau Batur, het meer naast vulkaan op Bali
Arigh Batur
Batur (Bali), met de tempel Pura Ulun Danu Batur
Batur (Banjarnegara), plaats en onderdistrict in regentschap Banjarnegara
Batur (Batur), in de provincie Midden-Java
Batur (Gading), in de provincie Oost-Java
Batur (Getasan), in de provincie Midden-Java
Batur (Afghanistan)